Кањадас де Обрегон има више значења:

 Општина Кањадас де Обрегон (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Кањадас де Обрегон (Кањадас де Обрегон, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику